

Вискок — село в гміні Злотория Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Вискок — село в гміні Сроково Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства